Ферфоля — це прізвище. Серед відомих людей з прізвищем:

 Йосип Ферфоля (1880—1958), словенський юрист і політик
 Тея Ферфоля (1991 р. Н.), словенська гандболістка